AIK Fotbolls säsong 1909

1909 - SM
Omgång 1: AIK - Mariebergs IK 4-0
Omgång 2: AIK - Djurgårdens IF 0-3

DM
Omgång 1: AIK - Djurgårdens IF 0-1

Klass 1

AIK vinnare av Klass 1 1909
AIK:s matcher:
AIK - IFK Stockholm 3-1
AIK - Eriksdals IF 1-1
AIK - Mariebergs IK 0-0
AIK - Djurgårdens IF 2-1
AIK - IFK Uppsala w.o. till AIK
AIK - IFK Stockholm 1-0
AIK - Eriksdals IF 8-0
AIK - Mariebergs IK 2-0
IFK Uppsala - AIK 1-1

Källor

1909
Fotbollssäsongen 1909 efter lag
1909 i Sverige